Um gráfico bidimensional ou gráfico de duas dimensões é o gráfico de uma função de uma variável f(x). Desde que x e f(x) sejam números reais, o gráfico pode ser representado como uma curva reta ou curvilínea em um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional.

Exemplo 
O gráfico do polinômio cúbico sobre a reta real

 

é

 {(x, x3-9x) : x é um número real}.

Se este conjunto é traçado sobre um plano cartesiano, o resultado é uma curva (ver figura).

Ver também 
 Geometria analítica
 Sistema de coordenadas cartesiano
 Espaço euclidiano
 Sistema de coordenadas
 Dimensão